De grootste twee diamanten die overbleven na het kloven van de Cullinan.
 Ster van Afrika (vlag), een zwarte ster, zoals die op diverse Afrikaanse vlaggen te vinden is.